Valbona (Aragon), gemeente in de Spaanse regio Aragon
 Valbona (Emilia-Romagna), dorp in de Italiaanse regio Emilia-Romagna, gemeente Ventasso
 Valbona (Toscane), dorp in de Italiaanse regio Toscane, gemeente Castiglione di Garfagna
 Valbona (Veneto), dorp in de Italiaanse regio Veneto, gemeente Lozzo Atestino
 Castello di Valbona, kasteel in Valbona
 Valbona of Valbonë, dorp in de Albanese prefectuur Kukës. Beide namen worden in het Albanees gebruikt.
 Valbona (rivier), rivier in Albanië nabij het gelijknamige dorp, met het Valbonadal of Valbonëdal
 Nationaal park Valbonëdal
 Porta Valbona, stadspoort in de Italiaanse stad Urbino, regio Marche.